Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn 2011/2012 (oficjalna nazwa: Österreichischer Cup Herren 2011/2012) - rozgrywki o siatkarski Puchar Austrii organizowane przez Austriacki Związek Piłki Siatkowej (niem. Österreichischer Volleyball Verband). Zainaugurowane zostały 16 października 2011 roku i trwały do 13 lutego 2012 roku. Brały w nich udział kluby z 1. Bundesligi i 2. Bundesligi.

Finał odbył się w hali w Multiversum w Schwechat. Puchar Austrii zdobył klub , który w finale pokonał .

Drużyny uczestniczące

Drabinka

1. runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn
2011 w Austrii
2012 w Austrii